Esistono più comuni francesi con questo nome

Autreville – Aisne
Autreville – Vosgi